Dit is een lijst van planetoïden 94901-95000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94901) - || 2001 YR18 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94902) - || 2001 YX18 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94903) - || 2001 YP20 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94904) - || 2001 YM23 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94905) - || 2001 YS24 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94906) - || 2001 YF26 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94907) - || 2001 YC35 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94908) - || 2001 YG40 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94909) - || 2001 YT41 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94910) - || 2001 YC47 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94911) - || 2001 YQ47 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94912) - || 2001 YR47 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94913) - || 2001 YL48 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94914) - || 2001 YJ52 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94915) - || 2001 YL57 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94916) - || 2001 YQ57 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94917) - || 2001 YF58 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94918) - || 2001 YH60 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94919) - || 2001 YO60 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94920) - || 2001 YN62 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94921) - || 2001 YT62 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94922) - || 2001 YM63 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94923) - || 2001 YA64 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94924) - || 2001 YF64 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94925) - || 2001 YB65 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94926) - || 2001 YW66 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94927) - || 2001 YT67 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94928) - || 2001 YX70 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94929) - || 2001 YA71 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94930) - || 2001 YF71 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94931) - || 2001 YO72 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94932) - || 2001 YJ73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94933) - || 2001 YT73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94934) - || 2001 YV73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94935) - || 2001 YY73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94936) - || 2001 YQ74 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94937) - || 2001 YX77 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94938) - || 2001 YE78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94939) - || 2001 YJ78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94940) - || 2001 YP78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94941) - || 2001 YU78 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94942) - || 2001 YF79 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94943) - || 2001 YP81 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94944) - || 2001 YH82 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94945) - || 2001 YD83 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94946) - || 2001 YY83 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94947) - || 2001 YH85 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94948) - || 2001 YJ85 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94949) - || 2001 YU85 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94950) - || 2001 YJ86 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94951) - || 2001 YW86 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94952) - || 2001 YY86 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94953) - || 2001 YQ88 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94954) - || 2001 YJ90 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94955) - || 2001 YS90 || 21 december 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (94956) - || 2001 YD92 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94957) - || 2001 YM95 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94958) - || 2001 YP95 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94959) - || 2001 YH97 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94960) - || 2001 YU97 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94961) - || 2001 YJ101 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94962) - || 2001 YJ104 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94963) - || 2001 YP104 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94964) - || 2001 YU104 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94965) - || 2001 YG105 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94966) - || 2001 YR105 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94967) - || 2001 YH106 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94968) - || 2001 YX106 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94969) - || 2001 YR107 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94970) - || 2001 YY107 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94971) - || 2001 YW109 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94972) - || 2001 YY109 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94973) - || 2001 YQ111 || 18 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94974) - || 2001 YO112 || 18 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94975) - || 2001 YP112 || 18 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94976) - || 2001 YF113 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94977) - || 2001 YU113 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94978) - || 2001 YH114 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (94979) - || 2001 YZ114 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94980) - || 2001 YN115 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94981) - || 2001 YV115 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94982) - || 2001 YA116 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94983) - || 2001 YR116 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94984) - || 2001 YT116 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94985) - || 2001 YF117 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94986) - || 2001 YE118 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94987) - || 2001 YK118 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94988) - || 2001 YU119 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94989) - || 2001 YJ120 || 20 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94990) - || 2001 YQ120 || 20 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94991) - || 2001 YC122 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94992) - || 2001 YE128 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94993) - || 2001 YL128 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94994) - || 2001 YM128 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94995) - || 2001 YX132 || 20 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94996) - || 2001 YP133 || 18 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94997) - || 2001 YH137 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94998) - || 2001 YL138 || 21 december 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (94999) - || 2001 YS138 || 18 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95000) - || 2001 YO139 || 24 december 2001 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten